Ятрань:
 Ятрань — река на Украине, правый приток реки Синюхи. Бассейн Южного Буга.
 Ятрань (Кировоградская область) — село в Новоархангельском районе Кировоградской области Украины.
 Ятрань (пишущая машинка) — распространённая в СССР пишущая машинка.
 "Ятрань" - гидроакустическая система, разработанная киевским научно-исследовательским институтом гидроприборов и принятая на вооружение военно-морских сил Украины в 2019 году